Уи́льям Фи́хтнер (; род. 27 ноября 1956) — американский актёр, наиболее известный по ролям шерифа Тома Андерлея в сериале «Нашествие», агента Александра Махоуна в сериале «Побег», Кента в фильме «Контакт» и Юргена в фильме «Эквилибриум», а также по озвучке Кена Розенберга в серии игр Grand Theft Auto и Сэндмена в игре Call of Duty: Modern Warfare 3.

Ранние годы 
Уильям Фихтнер родился в городе Чиктовага, штат Нью-Йорк, в семье Патрисии и Вильяма Фихтнера, выходцев из Германии. У Уильяма 4 сестры, одна из которых является полковником военно-воздушных сил США. В 1978 году Фихтнер окончил Фармингдейлский университет со степенью бакалавра по уголовному судопроизводству и поступил в Американскую академию драматического искусства в Нью-Йорке.

Карьера 
Уильям Фихтнер начал свою актёрскую карьеру в 1987 году в мыльной опере «Как вращается мир». Также снимался в фильмах «Идеальный шторм», «Чёрный ястреб» (2001), «Эквилибриум».

Одна из его самых известных работ — роль в оскароносном фильме «Столкновение» (2004), за которую он получил приз Американской гильдии киноактёров.

Личная жизнь 
До 1996 года Фихтнер был женат на Бетси Айдем. В 1998 году он женился на Кимберли Калил. От каждого брака имеет по ребёнку.

Избранная фильмография

Примечания

Ссылки 

Выпускники Университета штата Нью-Йорк в Фармингдейле
Выпускники Университета штата Нью-Йорк в Брокпорте
Выпускники Американской академии драматического искусства
Лауреаты премии Гильдии киноактёров США за лучший актёрский состав в игровом кино
Киноактёры США
Актёры телевидения США
Актёры озвучивания США